Владимир Ананьевич Киляков — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1929 году в Ростове-на-Дону. Член КПСС.

С 1949 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1949—1989 гг. — мастер, прораб в Южно-Сахалинском стройуправлении треста «Сахалиншахтострой», старший прораб, главный инженер, начальник Южно-Сахалинского стройуправления треста «Сахалиншахтострой», начальник управления отделочных работ треста «Сахалиншахтострой», главный инженер, управляющий строительным трестом № 1, главный инженер объединения «Сахалинстрой» Главдальстроя, начальник Главсахалинстроя. 

Делегат XXVII съезда КПСС.

Умер в 2003 году.

Ссылки 
 Гущин И. И. Мемориальные доски города Южно-Сахалинска: исторические справки, штрихи к портретам героев, память : Киляков В. А. / И. И. Гущин, А. А. Селезнева // Бессмертие памяти народной. — Южно-Сахалинск, 2007. — С. 42-43.
 Летопись ЮжноСахалинска, 1882—2005 : история города со времени основания до наших дней. — Южно-Сахалинск, 2006. — С. 424, 482.
 Ветрова И. На шаг впереди других… : Владимир Киляков // Губерн. ведомости : спецвыпуск. — 2007. — 12 сент. — С. 5 : портр.

Делегаты XXVII съезда КПСС